Serie A 1970/1971 vanns av Inter.

Tabell

Källor 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005
  - Italienskspråkig version med bilder och information.
  - Alla resultat på webbplatsen RSSSF

1970 i Italien
1971 i Italien
Fotbollssäsongen 1970/1971
1970/1971